Wollenhaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Martin Wollenhaupt (1870–nach 1929), deutscher Steuerinspektor, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Gabriella Wollenhaupt (* 1952), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Karl Otto Ehrenfried Ferdinand Wollenhaupt (1805–1873), königlich preußischer Generalmajor